Полгар () — угорське прізвище.

 Ласло Полгар (1946) — угорський шаховий педагог і педагог-психолог.
 Софія Полгар (1974) — угорська, ізраїльська і канадська шахістка.
 Сьюзен Полгар (1969) — угорська, потім американська шахістка, гросмейстер.
 Юдіт Полгар (1976) — угорська шахістка, гросмейстер, виступає переважно в чоловічих турнірах.

Угорські прізвища